Kamal Shrestha – calciatore nepalese
 Marich Man Singh Shrestha – politico nepalese
 Namrata Shrestha – modella e attrice nepalese
 Narayan Kaji Shrestha – politico nepalese
 Pushpa Lal Shrestha – politico nepalese